Антуа́н Де́вон Уо́кер (; родился 12 августа 1976 года в городе Чикаго, штат Иллинойс) — американский баскетболист. Был выбран под 6-м номером на драфте 1996 года. Чемпион НБА сезона 2005/2006 в составе «Майами Хит».

Личная жизнь

Проблемы с законом 
5 января 2009 года Уокер был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Он вел машину с выключенными фарами. По этому делу до сих пор не вынесено решение.

15 июля 2009 года Уокеру было предъявлено обвинения о выдаче фальшивых чеков, чтобы покрыть свои долги в казино Лас-Вегаса. Уокер был арестован в казино Harrah's Entertainment, South Lake Tahoe, Невада. Его долги составляли более 800 000 долларов. Уокер приезжал в Тахо, чтобы принять участие в American Century Celebrity Golf Classic.

18 мая 2010 года Уокер объявил о своём банкротстве. При активах в 4,3 миллиона долларов его долги составили 12,7 миллиона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 Walker's Career Stats
 Antoine Walker Bankruptcy Documents

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Айдахо Стэмпид»